Do soutěže čtyřhry juniorek na londýnském Wimbledonu 2014 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl český pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, jehož členky do soutěže nezasáhly.

Juniorku čtyřhry vyhrála indonésko-čínská nenasazená dvojice 17leté Tami Grendeové a 16leté Jie Čchiou-jü, která ve finále zdolala česko-maďarský pár Marie Bouzková a Dalma Gálfiová po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. Obě Asiatky tak získaly premiérový grandslamový titul.

Nasazené páry 
  Angelina Kalininová /  Iryna Šymanovičová (čtvrtfinále)
  Priscilla Honová /  Jil Belen Teichmannová (semifinále)
  Naiktha Bainsová /  Tornado Alicia Blacková (čtvrtfinále)
  Katie Boulterová /  Ivana Jorovićová (čtvrtfinále)
  Paula Badosová /  Aliona Bolsovová Zadoinovová (1. kolo)
  Jana Fettová /  Ioana Loredana Roșcová (1. kolo)
  Simona Heinová /  Markéta Vondroušová (odstoupily)
  Viktória Kužmová /  Kristína Schmiedlová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2014
Juniorský tenis v roce 2014